La Città (die Stadt) ist der Name
 der Stadt San Marino
 eines Brettspiels von Gerd Fenchel, siehe La Città (Spiel)